Trumler ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Trumler (1923–1991), österreichischer Verhaltensforscher
 Franz Trumler (1687–1745), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Gerhard Trumler (* 1937), österreichischer Fotograf
 Johann Carl Trumler (1657–1720), Dombaumeister zu St. Stephan in Wien, kaiserlicher Hof-Steinmetzmeister
 Martin Trumler (1651–1705), italienischer Steinmetzmeister
 Maximilian Trumler (1705–1749), italienischer Steinmetzmeister

Siehe auch:
 Trummler